Friends Meetinghouse bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Friends Meetinghouse (Delaware), ID-Nr. 76000577
 Friends Meetinghouse (Maine), ID-Nr. 75000095
 Friends Meetinghouse (Massachusetts), ID-Nr. 74000395
 Friends Meetinghouse (New Jersey), ID-Nr. 73001121
 Friends Meetinghouse (Ohio), ID-Nr. 70000504
 Friends Meetinghouse (Rhode Island), ID-Nr. 73000276